Link může mít tyto významy:

Z angličtiny 
Slovo je přejímáno z angličtiny. (),
 link (jednotka), stará angloamerická polní jednotka délky – viz angloamerická měrná soustava
 přímé propojení dvou počítačů (nikoli síťové)
 druh softwarové reference neboli odkazu
 pevný odkaz, symbolický odkaz v souborovém systému
 hypertextový odkaz, hotlink, zpětný odkaz v HTML
 xref – křížový odkaz v CAD a DITA

LINK 
 PESA Link, typová řada železničních motorových vozů a jednotek polského výrobce Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz
 LINK I, motorový vůz
 LINK II, dvoudílná dieselová jednotka, jejíž variantě pro ČR bylo přiděleno číslo řady 844
 LINK III, trojdílná dieselová jednotka

Jména a příjmení 
 Link (příjmení)
 Heinrich Friedrich Link, německý přírodovědec a botanik
 Karel Link (1832–1911), český taneční mistr a skladatel
 Link Wray (1929–2005), americký rock'n'rollový kytarista, skladatel a zpěvák
 Link (The Legend of Zelda)

Externí odkazy